Anthony Stolarz (né le  à Edison au New Jersey) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2011-2012 || IceRays de Corpus Christi || NAHL || 50 || 23 || 22 || 4 ||  || 139 || 2,84 || 92 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Mavericks d'Omaha || WCHA || 8 || 2 || 5 || 0 ||  || 18 || 2,56 || 89,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Knights de London || LHO || 20 || 13 || 3 || 2 ||  || 44 || 2,29 || 92 || 1 || 2 || 18 || 13 || 5 || 1115 || 47 || 2,53 || 92,3 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Knights de London || LHO || 35 || 25 || 5 || 2 ||  || 81 || 2,52 || 92,6 || 4 || 4 || 18 || 13 || 5 || 1115 || 47 || 2,53 || 92,3 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 31 || 9 || 13 || 4 ||  || 87 || 3,28 || 90,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 47 || 21 || 18 || 7 || 2726 || 118 || 2,60 || 91,6 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 29 || 18 || 9 || 0 || 1645 || 80 || 2,92 || 91,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 7 || 2 || 1 || 1 ||  || 13 || 2,07 || 92,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Royals de Reading || ECHL || 3 || 1 || 1 || 0 || 179 || 9 || 3,02 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 6 || 6,08 || 82,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 5 || 2 || 0 || 0 || 268 || 16 || 3,58 || 90,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 12 || 4 || 3 || 3 || 630 || 35 || 3,33 || 90,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Oilers d'Edmonton || LNH ||  6 || 0 || 2 || 0 || 239 || 15 || 3,77 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 2 || 2,04 || 94,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||  39 || 21 || 12 || 6 ||  || 103 || 2,66 || 92,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 8 || 4 || 3 || 0 || 464 || 17 || 2,20 || 92,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH ||  3 || 3 || 0 || 0 || 184 || 9 || 2,93 || 92 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim  || LNH ||  ||

Au niveau international 

|-
|2014 || align="left" | - 20 ans || align="left" |Championnat du monde junior||1 ||1 || 0|| || || 0 || 100 || || || align="left" | Cinquième
|-
|2021 || align="left" ||| align="left" |Championnat du monde||1 ||1 || 0|| || || 0 || 100 || || || align="left" |  Médaille de bronze

Références 

Naissance en janvier 1994
Naissance dans le comté de Middlesex (New Jersey)
Joueur international américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Joueur des Knights de London
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)